David Elphinstone ist der Name folgender Personen:

* David Elphinstone (Architekt) (1867–1916), australischer Architekt
 David Elphinstone, Pseudonym von Joseph von Westphalen (* 1945), deutscher Schriftsteller